Mamou puede referirse a los siguientes topónimos de Guinea:

 Mamou, región;
 Mamou, prefectura;
 Mamou, ciudad.